Unidade Popular (Brasil)
 Unidade Popular (Chile)
 Unidade Popular (Espanha)
 Unidade Popular (Grécia)
 Candidatura de Unidade Popular (Catalunha, Espanha)
 Força de Unidade Popular (Portugal)

Desambiguações de política